Дмитровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дмитровщина — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Дмитровщина — деревня в Осташковском районе Тверской области.